Une estampille est une marque, un cachet, apposé à un document ou à un objet.

En particulier :
 en menuiserie, une estampille est une marque apposée sur les meubles par les ébénistes ;
 en archéologie, une estampille est une marque apposée le plus souvent sur les pièces de céramique avant le séchage de l'argile, indiquant le nom du potier et/ou du maître-potier propriétaire de l'atelier et qui est parfois intégrée dans la décoration de la pièce (voir « sigillées ») ;
 dans l'industrie agroalimentaire, une estampille identifie l'usine de production d'une denrée ;
 en informatique, une estampille est une date attribuée à un message. Cette date peut se réduire à un simple numéro d'ordre. On parle par exemple d'estampille dans les systèmes distribués asynchrones : les différents processus peuvent construire une horloge logique en étiquetant chacun de leurs messages par un nombre entier appelé estampille. Dans ce sens, le terme anglais équivalent est timestamp. Un terme français technique en France métropolitaine est horodatage.